Často bývá zaměňována s Anti-sociálností (anti-sociální poruchou identity). Asociálnost se projevuje nezájmem jedince o sociální interakce a  preferencí trávit čas o samotě. Asociálnost může být spojena s různými mi psychopatologickými poruchami, ale také se může být projevem  chování člověka, kterému se nedostávalo dostatečné interakce s okolím. V psychologii se pro asociálnost často používají synonyma nesociální či člověk s sociálním nezájmem. Asociálnost je odlišná, avšak nevylučuje anti-sociálnost. Anti-sociálnost se projevuje antagonistickým chováním  a velmi často agresivitou vůči ostatním lidem a celkové společnosti a jejím zásadám. Určitý stupeň asociálnosti je často pozorován v introvertních osobách, extrémní asociálnost se objevuje u lidí, kteří trpí jinými psychickými poruchami.

Asociálnost není vždy vnímána jako negativní vlastnost, ta v minulosti byla využívána jako způsob projevení nesouhlasu s populárními či prosazovanými trendy.  V určitých náboženstvích je také vnímána jako pozitivní vlastnost.

Psychické vlastnosti